Лариса Сергеевна Ковалёва () — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1991).

Биография 
Лариса Сергеевна Ковалёва родилась 27 апреля 1935 года в театральной семье в городе Барнауле Западно-Сибирского края, ныне город — административный центр Алтайского края.

Работала в театрах Кургана (Курганский театр драмы), Барнаула, Ферганы (Ферганский русский драматический театр), Костромы (Костромской государственный драматический театр). С 1972 года — на сцене Смоленского драматического театра. В последние годы жизни она занималась педагогической деятельностью. 

Лариса Сергеевна Ковалёва умерла 13 октября 1992 года. Похоронена  города Смоленска Смоленской области.

Театр 
 Леди Тэрренс («Орфей спускается в ад» Т. Уильямса)
 Людмила («Дети Ванюшина» C. Найденова)
 Живки Попович («Госпожа министерша» Б. Нушича)
 Арина Пантелеймоновна («Женитьба» Н. В. Гоголя)

Награды и заслуги 
 Заслуженный артист РСФСР, 20 мая 1991 года
 Медаль

Примечания

Ссылки 
 http://www.admin-smolensk.ru/~websprav/history/B1/D/bd080.html

Похороненные на Братском кладбище (Смоленск)
Актёры и актрисы Курганского государственного театра драмы
Актёры и актрисы Ферганского русского драматического театра
Персоналии:Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского
Персоналии:Смоленский драматический театр имени А. С. Грибоедова